Красногварде́йский се́льский сове́т (сельсовет), названный так в честь Красной гвардии, может означать:

На территории Украины 
 Красногвардейский сельский совет — административно-территориальная единица в Советском районе в составе АР Крым Украины, при переходе под юрисдикцию Российской Федерации в 2014 преобразован в муниципальное образование Красногвардейское сельское поселение.

На территории Российской Федерации 
Красногвардейский сельсовет

 Красногвардейский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование Бузулукского района Оренбургской области.

 Красногвардейский сельсовет, с 2004 село Красногвардейское — административно-территориальная единица и муниципальное образование Красногвардейского района Ставропольского края, упразднён в 2020.

См. также 
 Красноармейский сельский совет